Termin PACE ima više značenja.

 Furin, enzim
 -{Pacing and Clinical Electrophysiology}-, medicinski žurnal